Kubsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kubsch (1930–1993), deutscher Fußballspieler
 Hermann Werner Kubsch (1911–1983), deutscher Schriftsteller und Filmautor in Dresden
 Johannes Kubsch (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Ron Kubsch (* 1965), deutscher Theologe